Појам Нерц се може односити на следеће:

 Европски нерц (визон или видрица), врста сисара из рода ласица
 Амерички нерц (визон или видрица), врста сисара из рода неовизона
 Морски нерц (визон или видрица), врста сисара из рода неовизона